Академический проект (московское издательство)
 Академический проект (петербургское издательство)